Умира́ющий ле́бедь:

 «Умирающий лебедь» — хореографическая миниатюра Михаила Фокина, поставленная для Анны Павловой на музыку пьесы Камиля Сен-Санса «Лебедь» (1907).
 «Умирающий лебедь» — немой художественный фильм Евгения Бауэра с Верой Каралли в главной роли (Россия, 1917).
 «» — художественный фильм  и , хореография Сержа Лифаря (Франция, ).

См. также 
 Лебедь (значения)